Cartério de Arca — retor do 
 Cartério (Ásia) — romano do 
 Cárcio de Antioquia — romano do , talvez chamado Cartério

Desambiguações de antropônimos